Dödel ist:
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Trottel
 im norddeutschen Raum eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Penis
 ein beim Schiffbau verwendeter Weichholznagel, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)#D

Siehe auch:
 Dodel
 Dodell